В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Андреа Джегер (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (фінал)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Відсутня
 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (півфінал)

 Енн Сміт (2-ге коло)
 Андреа Леанд (3-тє коло)
 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (2-ге коло)
 Сью Баркер (1-ше коло)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Мері Лу Деніелс (2-ге коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International